

Cinema 
 Deep - Un'avventura in fondo al mare (Deep) – film d'animazione del 2017 diretto da Julio Soto Gurpide
 Deep – film del 2021 diretto da Sita Likitvanichkul

Musica 
 Deep – singolo dei Parliament del 1979
 Deep – album di Peter Murphy del 1989
 Deep – singolo degli East 17 del 1993
 Deep – album dei Niacin del 2000
 Deep – singolo dei Nine Inch Nails del 2001

Sport 
 Deep – federazione di arti marziali miste giapponese